Die Fußballsaison 2017 in der thailändischen dritten Liga, der Thai League 3, die aus Sponsoringgründen auch als Euro Cake League Pro bekannt ist, ist die erste Saison nach der Ligareform 2017. 29 Vereine wurden in zwei Gruppen (Lower- und Upper-Region) eingeteilt.

 Die Meister der beiden Regionen steigen direkt in die Thai League 2 auf
 Die beiden Zweitplatzierten tragen Entscheidungsspiele (Hin- und Rückspiel) aus. Der Gewinner steigt in die Thai League 2 auf
 Der letzte der Region steigt in die Thai League 4 ab

Upper Region 
Folgende Mannschaften wurden der Upper Region zugeteilt:

 Regional League Division 2 - North
 Kamphaengphet FC
 Phrae United FC
 Phayao FC
 Lamphun Warrior FC

 Regional League Division 2 - North/East
 Udon Thani FC
 Ubon Ratchathani FC
 Kalasin FC
 Khon Kaen FC
 Amnat Poly United FC

 Regional League Division 2 - East
 Chachoengsao Hi-Tek FC
 Prachinburi FC
 Sakaeo FC

 Regional League Division 2 - Central
 Ayutthaya FC
 Singburi Bangrajun FC
 Ayutthaya United FC

Mannschaften

Ausländische Spieler

Tabelle 

 Aufsteiger in die Thai League 2
 Khon Kaen FC
 Qualifikation Play-Offs Aufstiegsspiele
 Udon Thani FC

 Absteiger in die Thai League 4
 Singburi Bangrajun FC
 Zwangsabstieg, da kein Team für die Saison 2018 gemeldet
 Amnat United FC
 Phayao FC

Ausrüster / Sponsoren

Top Torschützen 
Stand: 16. September 2017

Lower Region 
Folgende Mannschaften wurden der Lower Region zugeteilt:

 Regional League Division 2 - Bangkok
 Chamchuri United FC
 BU Deffo
 Royal Thai Army FC

 Regional League Division 2 - Bangkok/East
 Raj-Pracha FC
 Customs United
 Banbung United
 Kasem Bundit University FC

 Regional League Division 2 - West
 Samut Sakhon FC
 Krung Thonburi FC
 Ratchaphruek University
 Simork FC
 BTU United FC

 Regional League Division 2 - South
 Surat Thani FC
 Nara United FC
 Trang FC
 Ranong United FC

Mannschaften

Ausländische Spieler

Tabelle 

 Aufsteiger in die Thai League 2
 Samut Sakhon FC
 Qualifikation Play-Offs Aufstiegsspiele
 Trang FC

 Absteiger in die Thai League 4
 Krung Thonburi FC

Ausrüster / Sponsoren

Top Torschützen 
Stand: 16. September 2017

Finalspiele

Spiele um den 3. Platz 

|}

Damit ist Udon Thani FC, dank der auswärts geschossenen Tore, Gesamtdritter der Thai League 3 und damit Aufsteiger in die Thai League 2

Finale 

|}

Samut Sakhon FC gewann 5:2 gegen den Khon Kaen FC und war somit Gesamtsieger der Thai League 3. Khon Kaen FC belegte den 2. Platz. Beide Mannschaften stiegen in die Thai League 2 auf.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website (Thai/Englisch)

2017
Fußballsaison 2017